Едвард Вільям Шор (; 25 листопада 1902 — 16 березня 1985) — професійний канадський хокеїст, відомий захисник НХЛ. Член Зали слави хокею (1947).

Виступав за «Бостон Брюїнс» та «Нью-Йорк Амеріканс».

Чотириразовий володар Пам'ятного трофея Гарта (1932–33, 1934–35, 1935–36, 1937–38). Володар Кубка Стенлі (1929, 1939). Семиразовий учасник матчу всіх зірок НХЛ. Володар «Лестер Патрік Трофі» (1970).

Статистика

Див. також 
 Нагорода Едді Шора

Посилання 
 Біографія Едді Шора  на сайті Legends of Hockey 
 AHL Hall of Fame biography
 Статистика Едді Шора  на сайті The Internet Hockey Database 

Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Володарі Кубка Стенлі
Члени зали слави хокею
Члени зали слави канадського спорту
Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Нью-Йорк Амеріканс»
Уродженці Саскачевану